Akko kan syfta på:

 Akko (djur) – ett släkte av fiskar

Geografi

Finland 

1. Akko (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,20, long 28,41), ö i Nyslott, 
2. Akko (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,85, long 29,34), ö i Nyslott, 
3. Akko (ö i Finland, Norra Savolax), ö i Kuopio,  (3 ha)

Israel 

 Akko, ort, Norra distriktet,

Nigeria 

 Akko (ort i Nigeria, Gombe, lat 10,29, long 10,97), 
 Akko (distrikt), Gombe,

Se även
Akka (olika betydelser) – flera

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar